Livade falu Horvátországban, Isztria megyében, Oprtalj községben 
Livade falu Koszovóban, a Prištinai körzetben, Gračanica községben
Livade falu Montenegróban, Danilovgrad községben
Livađe falu Szerbiában, a Rašai körzetben, Brus községben